Pame puede referirse a: 
 Los pames, un grupo étnico indígena del centro-norte de México.
 Las lenguas pames, un grupo de idiomas indígenas hablados por los pames.
 PAME, siglas del Frente Militante de Todos los Trabajadores, un centro de coordinación de distintos sindicatos griegos.